Mount Elizabeth kan syfta på följande:

 Mount Elizabeth, ett berg i Antarktis
 Mount Elizabeth, Victoria, ett berg i Australien